Lecheng kan syfta på följande platser:

Botswana 

 Lecheng, ort, Central,

Kina 

 Lecheng (häradshuvudort), Guangdong, 
 Lecheng (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng), 

Robotskapade Botswanaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar